Николоворо́бинский переулок — название улиц на территории Таганского района в Москве.

 Большой Николоворобинский переулок
 Малый Николоворобинский переулок